Корнилово — название населённых пунктов в России:

 Корнилово — село в Каменском районе Алтайского края.
 Корнилово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Корнилово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Корнилово — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Корнилово — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Корнилово — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Корнилово — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Корнилово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Корнилово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Корнилово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Корнилово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Корнилово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Корнилово — село в Томском районе Томской области.
 Корнилово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Другие объекты:
 Корнилово — озеро в Курганской области.

Примечания